Jokiharju ist der Name von

 Henri Jokiharju (* 1999), finnischer Eishockeyspieler
 Juha Jokiharju (* 1968), finnischer Eishockeyspieler